Триумфальная арка () — монумент в 8-м округе Парижа на площади Шарля де Голля (Звезды), возведённый в 1806—1836 годах по проекту архитектора французского ампира Жана-Франсуа Шальгрена. Проект арки «в древнеримском стиле» был разработан по распоряжению Наполеона Бонапарта в ознаменование побед его «Великой армии». За основу была взята композиция однопролётной Триумфальной арки Тита на римском Форуме. После смерти Шальгрена в 1811 году строительство продолжал архитектор Жан-Арно Реймон.

Описание 
Триумфальная арка, выполненная в стиле ампир, имеет внушительные размеры: высота — 49,51 м, ширина — 44,82 м, высота свода — 29,19 м. В углах над арочным проёмом расположены барельефы работы скульптора Жана-Жака Прадье с изображением крылатых дев, трубящих в фанфары, — аллегорий славы.

Арка украшена четырьмя скульптурными группами:
 со стороны Елисейских Полей:
 слева — «Триумф 1810 года» по случаю подписания Шёнбруннского мира скульптора Корто;
 справа — «Выступление волонтёров» против прусских войск, оккупировавших Лотарингию (1792), известное как «Марсельеза», скульптора Франсуа Рюда;
 со стороны :
 слева — «Мир 1815 года» скульптора Антуана Этекса;
 справа — «Сопротивление 1814 года», скульптура того же автора.

Шесть барельефов на четырёх сторонах арки изображают сцены революции и империи, располагаются выше скульптурных групп, а также по бокам арки:
 со стороны Елисейских Полей:
 слева — изображающий представление Бонапарту пленного турецкого военачальника Саида Мустафа-паши после битвы при Абукире 25 июля 1799 года, скульптора Сёрра Старшего;
 справа — «Похороны генерала Марсо 20 сент. 1796 года», скульптора P. H. Lamaire;
 со стороны авеню де ла Гранд-Арме́:
 «Бой при Арколе 15 ноября 1796», скульптора ;
 «Битва за Каноб в Египте 3 июля 1798», скульптора ;
 по бокам:
 «Сражение при Жемаппе 6 ноября 1792», скульптора ;
 «Битва под Аустерлицем 2 декабря 1805», скульптора .

На стенах арки выгравированы названия , выигранных республиканской и императорской армиями, а также имена 660 французских военачальников.

В честь «ста дней» правления Наполеона арку окружают 100 гранитных тумб, соединённых между собой чугунными цепями. Внутри арки находится небольшой музей, посвящённый истории её строительства и проходившим под ней церемониям.

Краткая история 
Со времён правления Людовика XIV прямая дорога соединяла парижский дворец Лувр и площадь Этуаль. А далее, чтобы попасть в Версальский дворец, дорога поворачивала налево — строго на запад — на авеню Фош (имени маршала Фоша) либо ещё левее — по авеню Виктора Гюго — и далее выходила за пределы Парижа. Название этой дороги — «Триумфальный путь» — не устарело и сегодня: на одной оси стоят здесь три арки — Каррузель возле Лувра, Триумфальная арка на площади Этуаль и Большая арка, построенная уже в нашу эпоху в ультрасовременном квартале Дефанс.

В декабре 1806 года, через год после Аустерлицкого сражения, Наполеон распорядился соорудить на парижском  триумфальную арку в честь военных побед, одержанных Францией во время Революции и в период Первой империи. Целых два года ушло на сооружение фундамента. В 1810 году, когда новоиспечённая императрица Мария-Луиза должна была торжественно въехать в столицу по Елисейским полям, на каменном фундаменте была наспех сделана из досок и сурового полотна «декорация» будущей арки. Архитектор Шальгрен умер в 1811 году, арке на тот момент не хватало 5 метров до проектной высоты, но работы были прекращены в связи с чередой военных неудач. Наполеон не дожил до окончания строительства Триумфальной арки: оно завершилось лишь в 1836 году, в царствование Луи-Филиппа под руководством архитектора .

15 декабря 1840 года под аркой проехал траурный кортеж с прахом Наполеона, доставленным с острова Святой Елены. Позднее торжественной погребальной церемонии с остановкой под сводами Триумфальной арки удостоились после своей кончины Тьер, Гамбетта, Виктор Гюго, Лазар Карно, Мак-Магон, генералы Фош и Жоффр, генерал Филипп Леклерк, маршал Латр де Тассиньи.
25 августа 1944 года по Триумфальной арке прошла колонна французских добровольцев в ознаменование окончания Нормандской операции — открытию Второго фронта в Европе.

Могила Неизвестного Солдата 

28 января 1921 года под сводами арки были погребены останки неизвестного солдата, погибшего во время Первой Мировой войны.

См. также 

 Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
 Арка на площади Каррузель
 Большая арка Дефанс
 Ворота Сен-Дени
 Ворота Сен-Мартен

Примечания

Литература 
 Париж. Путеводитель ABBYY Michelin. — М.: АБИ Пресс, 2009. — 496 с. — ISBN 978-5-391-00024-2

Ссылки 
 Три арки на одной прямой, вид из Лувра (Gigapan)

Исторические памятники VIII округа Парижа
Наполеоновские войны в памятниках
Памятники неизвестному солдату
Триумфальные арки Парижа
Монументы Парижа
Символы Парижа